

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Rychnów – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów 
 Rychnów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów 
 Rychnów – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek

Zobacz też 
 Rychnów Dolny
 Rychnowo, Rychnów-Kolonia